Адда — имя и фамилия, также может означать:

 Адда (ум. 568) — король Берниции (560—568) из династии Идингов.

Топоним 
 Адда — река на севере Италии, левый приток реки По.

Фамилия 
  (1916—2008) — тунисский политик и профсоюзный деятель, бывший лидер Тунисской коммунистической партии.
  (1956—2021) — ганский политик; до января 2021 года был членом парламента, а также министром авиации в правительстве Новой патриотической партии при президенте Акуфо-Аддо.

Аббревиатура 
 ADDA (от ) — Американская ассоциация дизайнеров-проектировщиков.